Чабаны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чабаны — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Украина 
 Чабаны — посёлок городского типа в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Чабаны — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.